Roy Campbell (dichter) (1901-1957), een Zuid-Afrikaans dichter en satiricus
 Roy Campbell (jazzmusicus) (1952-2014), een Amerikaans jazzmuzikant
 Roy Edward Campbell (1947), een Amerikaans katholiek bisschop